Geografie
 Westmaas (dorp), een dorp in de Nederlandse gemeente Hoeksche Waard
 Westmaas (rivier), een historische rivier in West-Europa

Personen
 Arie Westmaas, een Nederlands kunstschilder uit Delft (1904-1985)
 Jan Westmaas, een Nederlandse jurist, bestuurder en CDA-politicus (1953)
 Stephen Westmaas, een Surinaams cabaretier (1971-2011)